Beverly Baker e Darlene Hard hanno battuto in finale Shirley Bloomer e Pat Ward 7-5, 6-8, 13-11.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1955